Конформист, может означать:
 Конформист (от позднелат. conformis — «подобный», «сообразный») — человек использующий приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующих мнений и так далее, и означает отсутствие собственной позиции, беспринципное и некритическое следование любому образцу, обладающему наибольшей силой давления (мнение большинства, признанный авторитет, традиция и так далее).
 «Конформист» — кинофильм Бернардо Бертолуччи.

См. также 
 Конформизм
 Нонконформист